Scheiner és un cràter d'impacte lunar que es troba a l'oest de l'enorme plana emmurallada del cràter Clavius. Al sud-est, prop de la vora de Clavius, es troba el cràter Blancanus.

La vora d'Scheiner està desgastada, erosionada i marcada per múltiples impactes. Apareix molt deteriorada en la part nord, on un grup de cràters cobreix l'entrada a una vall baixa orientada cap al nord. El sòl del cràter conté diversos cràters, incloent-hi Scheiner A que es localitza prop del punt central. També posseeix una cresta baixa creuant la part aquest de la planta.

Cràters satèl·lit 
Per convenció aquests elements són identificats en els mapes lunars posant la lletra en el costat del punt central del cràter que està més proper a Scheiner.

Vegeu també 
 Llista de cràters lunars
 Selenografia

Referències

Enllaços externs 

 
 
 
 

Scheiner
Scheiner